Змагання з плавання на 1500 метрів вільним стилем серед чоловіків на Олімпіаді 2012 року пройшли 3–4 серпня в Центрі водних видів спорту в Лондоні.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Під час змагань встановлено такі рекорди:

Результати

Попередні запливи

Фінал

Примітки

Посилання 
NBC Olympics Coverage

1500 метрів вільним стилем (чоловіки)